L'Arca de Calahons est un dolmen situé à Catllar, près de la limite avec Molitg-les-Bains et Eus, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Situation

Description

Légende :

Histoire

Annexes

Notes

Bibliographie
 Abbé Jean Abélanet, La Vallée de Castellane avant l'Histoire, in

Voir aussi
 Liste de sites mégalithiques des Pyrénées-Orientales

Dolmen dans les Pyrénées-Orientales